Los arctoideos (Arctoidea) es un grupo sin rango taxonómico de animales extintos y actuales, pertenecientes al orden de los carnívoros. El vocablo Arctoidea deriva de dos partículas: arctos; oso y oidea (oído de oso) haciendo referencia a la morfología de la bula timpánica la cual es unicameral y de interior liso a diferencia de la bula timpánica Aeluroidea propia del suborden Feliformia la cual es bicameral y dividida por un tabique central longitudinal, la bula unicameral es una característica común a algunas especies del suborden Caniformia. El grupo incluye a la familia extinta Hemicyonidae (perros-oso), la actual superfamilia Musteloidea (comadrejas), el género extinto Nothocyon, la actual superfamilia Pinnipedia (focas y leones marinos) y la familia Ursidae. Se encuentran en todos los continentes desde el Eoceno hace 46 millones de años hasta el presente.

Taxonomía 

Nombrado Arctoidea por Flower (1870) y definido como un clado sin rango por Hunt (2001). Asignado como el infraorden Arctoidea por Koretsky (2001), Zhai et al. (2003) y Labs Hochstein (2007). Fue asignado a Carnivora por Flower (1883), Barnes (1987), Barnes (1988), Carroll (1988), Barnes (1989), Barnes (1992), Hunt (2001) y Hunt (2002), y a Caniformia por Tedford (1976), Bryant (1991), Wang y Tedford (1992), Tedford et al. (1994), Koretsky (2001), Zhai et al. (2003), Wang et al. (2005), Owen (2006), Peigné et al. (2006) y Labs Hochstein (2007).

Árbol filogenético

Referencias 

Carnivora
Mamíferos del Eoceno
Mamíferos del Oligoceno
Mamíferos del Mioceno
Mamíferos del Plioceno
Mamíferos del Pleistoceno